Al-Dżadida – miasto w Maroku
 Al-Dżadida – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hama, w dystrykcie As-Salamijja
 Al-Dżadida – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hama, w dystrykcie Maharda